Tipo di carattere – stampo con incisi i caratteri nei sistemi di stampa a caratteri mobili tradizionali o, per estensione, insieme di segni e caratteri, utilizzati anche in informatica, noti anche come font
 Carattere – blocchetto metallico in tipografia con rappresentazione in rilievo
 Carattere – tratti psicologici distintivi di una persona
 Carattere – caratteristiche biologiche di un soggetto
 Carattere – in informatica, unità d'informazione
 Carattere statistico – informazione ottenuta da una rilevazione statistica sul campo
 Carattere – concetto filosofico
 Carattere – concetto matematico

Pagine correlate
 I caratteri

Altri progetti